Regentschap in Indonesië
 Tuban (regentschap), een regentschap in de provincie Oost-Java.
Onderdistrict in Indonesië
 Tuban (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tuban in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië.
 Tuban (Kuta), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung in de provincie Bali.
 Tuban (Gondangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java.